Les Waelhem sont une famille de propriétaires terriens schaerbeekois.
La rue Waelhem est une rue de Schaerbeek nommée en l'honneur de cette famille.
Waelhem est une ancienne graphie pour Walem.